Chazelles (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Chazelles (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Chazelles (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Chazelles (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes